Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Żurbienko – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Łazarz (Żurbienko) – rosyjski duchowny prawosławny